Березовська Марина Георгіївна — українська класична танцівниця, хореограф, учитель танку;
 Авсюкевич-Березовська Марфа Ничипорівна — українська акторка, дружина Григорія Березовського;
 Мая Березовська — польська художниця;
 Березовська Олена Петрівна — українська лікарка-гінеколог;
 Березовська Павлина Леонідівна — українська журналістка, підпільниця;
 Березовська Параска Олексіївна (1900—1986) — українська вишивальниця, заслужений майстер народної творчості УРСР.
 Березовська Фаїна Ізраїлівна — українська хімік.

Див. також 
 Березовський

Примітки